Matthias Terrier (né le  à Chamonix-Mont-Blanc en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Carrière 
Matthias Terrier commence le hockey au pied du Mont-Blanc dans le club de Chamonix. Après être passé dans toutes les catégories jeunes, il débute en Ligue Magnus lors de la saison 2009-2010. Pendant 7 saisons il évolue sous les couleurs du club le plus titré de France sans parvenir à gagner le moindre titre. À la fin de la saison 2015-2016 et après l'annonce du rapprochement entre Chamonix et Morzine Terrier quitte ses montagnes pour les bords de la Garonne et les Boxers de Bordeaux.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 1 || 2 || 3 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix U22 || France U22 || - || - || - || - || - || 3 || 7 || 6 || 13 || 12
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 0 || 2 || 2 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Yétis du Mont-Blanc U22 || France U22 || 19 || 13 || 14 || 27 || 86 || 4 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 6 || 5 || 11 || 22 || 8 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
| 2011-2012 || Yétis du Mont-Blanc U22 || France U22 || 15 || 20 || 10 || 30 || 42 || 4 || 5 || 2 || 7 || 22
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 6 || 6 || 12 || 24 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2012-2013 || Hockey Club 74 U22 || France U22 || 10 || 16 || 14 || 30 || 38 || 4 || 3 || 2 || 5 || 43
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24 || 5 || 6 || 11 || 48 || 6 || 1 || 2 || 3 || 33
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 7 || 12 || 19 || 84 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24 || 12 || 4 || 16 || 22 || 10  || 3 || 4 || 7 || 20
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 36 || 8 || 14 || 22 || 104 || 8 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 33 ||6 || 15 ||	21 || 34|| 11 || 3 || 4 || 7 || 18 
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 38 || 11 || 10 || 21 || 48 || 7 || 2 || 2 || 4 || 24 
|-
| 2019-2020 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 36 || 7 || 12 || 19 || 75 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 5 || 6 || 11 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 39 || 11 || 11 || 22 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Chamonix hockey élite